Люк Кэмпбелл: 
 Кэмпбелл, Люк (боксёр) (род. 1987) — британский боксёр, олимпийский чемпион 2012 года.
 Кэмпбелл, Люк (волейболист) (род. 1979) — австралийский волейболист, участник Олимпиады 2004 года.
 Кэмпбелл, Люк (режиссёр) — британский режиссёр, известен по сериалу «Простак за границей».